Ура́льский госуда́рственный университе́т физи́ческой культу́ры (УралГУФК) — единственный спортивный вуз в Уральском федеральном округе. Находится в Челябинске.

История 

История Уральского государственного университета физической культуры берет своё начало в 1970 году, когда в Челябинске был открыт филиал Омского государственного института физической культуры. Через 25 лет он был преобразован в Уральскую государственную академию физической культуры, а в 2005 году академия заслуженно стала университетом.

Ректор Сергей Геннадьевич Сериков — профессор, доктор педагогических наук, руководитель научной школы аспирантов и магистрантов вуза.

Инфраструктура университета включает 4 учебных корпуса и 2 общежития, вуз имеет тренажёрный зал и спортивные залы.

В УралГУФК издаются научные журналы: «Вестник УралГУФК», «Научно-спортивный вестник Урала и Сибири», «Здравоохранение, образование и безопасность / Healthcare, education and security».

Факультеты 
 Факультет летних видов спорта (ЛВС)
 Факультет зимних видов спорта и единоборств (ЗВСиЕ)
 Факультет оздоровительных технологий и спортивной медицины (ОТиСМ)
 Факультет экономики, юриспруденции и гуманитарных наук (ЭЮГН)

Известные выпускники 
 Дегтярёв, Владимир Иванович (1973) — российский дзюдоист, чемпион России, мастер спорта России международного класса.
 Бородавко, Юрий Викторович — советский лыжник, тренер сборной России по лыжным гонкам. Чемпион зимней Универсиады-1983 в эстафете.
 Мударисова, Нурия Галихановна — мастер спорта России международного класса (1996) по военно-прикладным многоборьям (по полиатлону).
 Кузнецов, Евгений Евгеньевич — двукратный чемпион мира (2012, 2014) по хоккею.
 Гамова, Екатерина Александровна — российская волейболистка, игрок национальной сборной, двукратная чемпионка мира. Заслуженный мастер спорта России.
 Иванов, Александр Алексеевич — российский легкоатлет, выступающий в спортивной ходьбе. Чемпион мира 2013 года на дистанции 20 километров, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2012 года в ходьбе на 10 000 метров, заслуженный мастер спорта России.
 Мосеев, Леонид Николаевич — советский легкоатлет, чемпион Европы в марафоне. Заслуженный мастер спорта.
 Камилов Ринат Рамазанович — мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион России (2003, 2004, 2006, 2007 гг.), чемпион мира (2005—2007 гг.) по кикбоксингу.

См. также

Примечания

Литература 
 Новосёлов В. Н. .

Ссылки 
 
 

Появились в 1970 году в России
Физкультурно-спортивные вузы России
Уральский государственный университет физической культуры